Miejscowości w USA:
 Pine Hill – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Wilcox
 Pine Hill – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Pine Hill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Pine Hill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Cibola